Нигерия на летних Паралимпийских играх 2012 была представлена 29 спортсменами (18 мужчин и 11 женщин) в трёх видах спорта: лёгкой атлетике, пауэрлифтинге и настольном теннисе. По итогам Игр нигерийские атлеты завоевали 6 золотых, 5 серебряных и 2 бронзовых медали, расположившись на 22 месте в общекомандном медальном зачёте.

Медалисты

Результаты выступлений

Лёгкая атлетика

Настольный теннис

Пауэрлифтинг 

Страны на летних паралимпийских играх 2012 года
2012 год в Нигерии
Нигерия на Паралимпийских играх